Lesonice est un toponyme qui peut désigner :

Lesonice, une commune du district de Třebíč, dans la région de Vysočina ;
 Lesonice, une commune du district de Znojmo, dans la région de Moravie-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie